Мьонджон () — храмове ім'я корейських правителів. Відомі носії:
 Мьонджон — ван Корьо
 Мьонджон — ван Чосону